Borggreve steht für:
 Borggreve (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Bernard Borggreve (1836–1914), deutscher Forstwissenschaftler, Zoologe und Botaniker
 Dietrich Borggreve Zwieback & Keksfabrik, deutscher Backwarenhersteller

Siehe auch:
 Borggreven
 Borchgrave
 Burggrave